Маркус Кембі (; 22 березня 1974) — американський професійний баскетболіст. У наш час виступає за команду НБА «Портленд Трейл-Блейзерс» під 23 номером. Грає на позиції форварда або центрового.

Кар'єра в НБА 

Кембі був обраний на драфті 1996 під 2 номером клубом «Торонто Репторз». Кембі був обраний у команду новачків НБА, а за підсумками другого сезону в лізі (1997—1998) посів перше місце за кількістю блокшотів в середньому за гру (3.7).

У 1998—2002 роках Кембі виступав за «Нью-Йорк Нікс». У цій команді він став гравцем основи лише починаючи із сезону 2000-01.

У 2002 Кембі перейшов у «Денвер Наггетс». Він демонстрував хороші показники в захисті, але страждав від частих травм. Починаючи із сезону 2004-05, Кембі тричі поспіль завершув регулярну першість із дабл-даблом у середньому за гру («очки+підбирання»). У 2005 та 2006 роках Маркуса обирали в другу команду захисників НБА. Після цього він двічі увійшов до складу першої команди захисників НБА. За підсумками сезону 2006-07 Кембі було визнано захисником року.

15 липня 2008 Кембі перейшов у «Лос-Анджелес Кліпперс». 17 грудня цього року Маркус встановив особистий рекорд — 27 підбирань за гру.

16 лютого 2010 Кембі перейшов у «Трейл-Блейзерс». До завершення сезону 2009-10 Кембі використовував номер 21, оскільки його поточний номер майки вже був зайнятий. У сезоні 2010-11 Кембі є гравцем стартової п'ятірки.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 63 || 38 || 30.1 || .482 || .143 || .693 || 6.3 || 1.5 || 1.0 || 2.1 || 14.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 63 || 58 || 31.8 || .412 || .000 || .611 || 7.4 || 1.8 || 1.1 ||style="background-color:#CFECEC"| 3.7 || 12.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 46 || 0 || 20.5 || .521 || .000 || .553 || 5.5 || .3 || .6 || 1.6 || 7.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 59 || 11 || 26.2 || .480 || .500 || .670 || 7.8 || .8 || .7 || 2.0 || 10.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 63 || 63 || 33.8 || .524 || .125 || .667 || 11.5 || .8 || 1.0 || 2.2 || 12.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 29 || 29 || 34.7 || .448 || .000 || .626 || 11.1 || 1.1 || 1.2 || 1.7 || 11.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 29 || 9 || 21.2 || .410 || .400 || .660 || 7.2 || 1.6 || .7 || 1.4 || 7.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 72 || 72 || 30.0 || .477 || .000 || .721 || 10.1 || 1.8 || 1.2 || 2.6 || 8.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 66 || 66 || 30.5 || .465 || .000 || .723 || 10.0 || 2.3 || .9 || 3.0 || 10.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 56 || 54 || 33.2 || .465 || .091 || .712 || 11.9 || 2.1 || 1.4 ||style="background-color:#CFECEC"| 3.3 || 12.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 70 || 70 || 33.8 || .473 || .000 || .729 || 11.7 || 3.2 || 1.2 ||style="background-color:#CFECEC"| 3.3 || 11.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 79 || 79 || 34.9 || .450 || .300 || .708 || 13.1 ||3.3 || 1.1 ||style="background-color:#CFECEC"| 3.6 || 9.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 62 || 55 || 31.0 || .512 || .250 || .725 || 11.1 || 2.0 || .8 || 2.1 || 10.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 51 || 51 || 31.3 || .466 || .333 || .659 || 12.1 || 3.0 || 1.4 || 1.9 || 7.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 23 || 23 || 31.2 || .497 || .000 || .581 || 11.1 || 1.5 || 1.1 || 2.0 || 7.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 59 || 51 || 26.1 || .398 || .000 || .614 || 10.3 || 2.1 || .7 || 1.6 || 4.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 40 || 40 || 22.4 || .416 || .000 || .474 || 8.8 || 1.9 || .8 || 1.4 || 3.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 19 || 13 || 24.1 || .484 || .400 || .423 || 9.3 || 1.7 || .9 || 1.5 || 7.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 24 || 4 || 10.4 || .321 || .000 || .421 || 3.3 || .6 || .3 || .6 || 1.8
|-
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align: left;"|
| 973 || 786 || 29.5 || .466 || .205 || .670 || 9.8 || 1.9 || 1.0 || 2.4 || 9.5

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 1999
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 20 || 3 || 25.5 || .566 || .000 || .616 || 7.7 || .3 || 1.2 || 1.9 || 10.4
|-
| style="text-align:left;"| 2000
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 16 || 0 || 24.1 || .337 || .000 || .613 || 7.0 || .4 || .5 || 1.4 || 4.8
|-
| style="text-align:left;"| 2001
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 4 || 4 || 35.3 || .385 || .000 || .385 || 8.0 || 1.8 || .5 || 2.3 || 6.3
|-
| style="text-align:left;"| 2004
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 5 || 5 || 38.8 || .491 || .500 || .571 || 11.4 || 2.4 || .8 || 1.4 || 12.6
|-
| style="text-align:left;"| 2005
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 5 || 5 || 36.8 || .415 || .000 || .630 || 11.2 || 1.8 || .6 || 3.2 || 10.2
|-
| style="text-align:left;"| 2006
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 5 || 5 || 35.0 || .419 || .000 || .556 || 11.0 || 2.2 || .8 || 2.8 || 11.4
|-
| style="text-align:left;"| 2007
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 5 || 5 || 36.8 || .378 || .000 || .667 || 14.8 || 2.0 || .8 || 3.2 || 7.6
|-
| style="text-align:left;"| 2008
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 4 || 4 || 31.0 || .238 || 1.000 || .333 || 13.3 || 3.0 || 1.0 || 3.0 || 3.3
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 6 || 6 || 29.7 || .421 || .000 || .500 || 10.0 || 2.3 || .7 || 1.2 || 5.8
|-
| style="text-align:left;"| 2011
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 6 || 6 || 27.8 || .455 || 1.000 || .000 || 9.7 || 1.3 || .7 || 1.5 || 3.5
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 3 || 0 || 1.0 || 1.000 || .000 || .000 || .7 || .0 || .0 || .0 || .7
|-
| style="text-align:left;"| Кар'єра
| style="text-align: left;"|
| 79 || 43 || 28.4 || .443 || .429 || .578 || 9.0 || 1.2 || .8 || 1.9 || 7.5

Примітки

Посилання 
 Маркус Кембі на NBA.com 

Афроамериканські баскетболісти
Центрові
Важкі форварди
Баскетболісти «Торонто Репторз»
Баскетболісти «Денвер Наггетс»
Баскетболісти «Лос-Анджелес Кліпперс»
Баскетболісти «Нью-Йорк Нікс»
Баскетболісти «Портленд Трейл-Блейзерс»
Спортсмени з Коннектикуту